Lipszyc, Lipšic, Lipschitz:
 Adam Lipszyc (ur. 1975) – polski tłumacz, doktor filozofii, badacz twórczości Waltera Benjamina
 Henryk Lipszyc (ur. 1941) – polski naukowiec, specjalista od kultury japońskiej
 Jakub Lipszyc (1891-1973) – litewski rzeźbiarz kubistyczny
 Jarosław Lipszyc (ur. 1975) – polski poeta
 Rabbi Jechaskiel Lipszyc (? – 1932) – żydowski filozof, rabin, poeta
 Rabbi Szlomo Zalman Lipszyc (1765-1839) – Naczelny Rabin Warszawy
 Wisna Lipszyc (ur. 1926) – polska malarka i pisarka

Lipšic 
 Daniel Lipšic (ur. 1973) – słowacki prawnik, polityk i parlamentarzysta

Lipschitz 
 Rudolf (Otto Sigismund) Lipschitz (1832-1903) – niemiecki matematyk